DTD est un sigle qui peut désigner :
 document type definition (en français, définition de type de document), un fichier ou une partie d'un document SGML ou XML, qui décrit ce document ou une classe de documents ;
 Desktop Tower Defense, un jeu vidéo de type tower defense, sorti en 2007.